Dahlman är ett svenskt efternamn, som kan skrivas på något olika sätt. Den 31 december 2014 var följande antal personer bosatta i Sverige med stavningsvarianterna
 Dahlman 1 409
 Dalman 265
 Dahlmann 22
Tillsammans blir detta 1 696 personer. En släkt med namnet Dalman tillhör den svenska adeln.

Personer med efternamnet Dahlman eller med varianter av detta namn
 Anders Gustaf Dalman (1848–1920), svensk skarprättare
 Annika Dahlman (född 1964), svensk längdskidåkare
 Axel Dahlman (1854–1938), svensk pedagog

 Bengt Dahlman (1894–1981), kemiingenjör
 Brita Dahlman (1911–1989), översättare

 Carl Edvard Dahlman (1828–1900), kartograf
 Carolin Dahlman (född 1973), författare
 Cecilia Dahlman (född 1968), tennisspelare
 Cecilia Dalman Eek (född 1960), politiker, socialdemokrat

 Eric Dahlman (1776–1854), svensk organist
 Erik Dalman (1918–1990), svensk konstnär
 Eva Dahlman (född 1958), svensk skådespelare
 Eva Dahlman (fotohistoriker) (född 1947)

 Friedrich Christoph Dahlmann (1785–1860), tysk historieskrivare och politiker

 Gregor Dahlman (1923–1994), svensk skådespelare
 Gunnar Dahlman (1895–1963), jurist och ämbetsman
 Gustaf Dalman (1855–1941), tysk evangelisk teolog

 Hans Dahlman (1943–2023), svensk författare
 Helen Dahlman (1958–2015), svensk konstnär
 Helge Dahlman (1924–1979), finländsk målare och grafiker

 Jenni Dahlman-Räikkönen (född 1981), finländsk fotomodell
 Johan Dalman (född 1960), präst och teolog
 Johan Wilhelm Dalman (1787–1828), läkare och entomolog, professor i botanik och naturalhistoria

 Karin Dahlman-Wright (född 1961), svensk medicinsk forskare
 Karl Dahlman (död före 1761), svensk veterinär

 Lars Dahlman (1705–1764), svensk filosofiprofessor
 Lars Dalman (1680–1752), ämbetsman
 Lars Dalman (industriman) (1907–1993)
 Lena Dahlman, (1938–2016), skådespelare

 Milo Dahlmann (född 1958), ensamseglare

 Nils Dahlman (1914–2000), finländsk politiker och ämbetsman

Ola Dahlman (född 1939), försvarsforskare och ämbetsman
Olof Dahlman (1687–1730), fortifikationsofficer

 Paul Dahlman (1733–1779), porträttmålare
 Per-Axel Dahlman (1928–2018), musiker och skådespelare
 Pernilla Dahlman (född 1971), företagsledare
 Petter Dahlman (1725–?), målare

 Sven Dahlman (1905–2000), journalist och diplomat

 Tommy Dahlman (född 1965), författare, föreläsare och evangelist

 Wilhelm Dahlman (1860–1938), bildhuggare
 Wilhelm Fredric Dalman (1801–1881), journalist och politiker

Se även
 Dalman (släkt), svensk adelsätt
 Dahlman-Nordlingska huset, bostadshus i Sundsvall, byggnadsminne

Källor

Svenska efternamn